XV. (15.) Korps oder XV. Armeekorps steht unter anderem für folgende militärische Großverbände:

 XV. Armee-Korps (Deutsches Kaiserreich)
 15. Korps (Österreich-Ungarn)
 XV. Armeekorps (Wehrmacht)
 XV Corps (Vereinigtes Königreich)
 XV Corps (Vereinigte Staaten)
 XV. Korps (ACW), American Civil War
 XV. SS-Kosaken-Kavallerie-Korps